

Architettura 
 Palazzo Tortoli –  palazzo storico di San Gimignano in Toscana

Geografia 
 Tortolì – comune italiano della provincia di Nuoro in Sardegna

Persone  
 Giovanni Tortoli – linguista e filologo italiano
 Roberto Tortoli – politico e dirigente d'azienda italiano

Pagine correlate 
 Tortola (disambigua)